Franciaország
Saint-Gorgon, település Morbihan megyében
Saint-Gorgon, település Vosges megyében